КССР может означать:
Казахская Советская Социалистическая Республика () — одна из союзных республик Советского Союза (ныне Республика Казахстан, Казахстан). 
Киргизская Советская Социалистическая Республика () — одна из союзных республик Советского Союза (ныне Киргизская Республика, Киргизия).